Сая — піхви катани.

Топонім 

 Сая — річка в Пермському краю, притока Шакви.
 Сая — річка в Пермському краю, притока Барди.
 Сая — історична назва річки Вовча.

 Сая — назва до 1945 року села Сизівка в Криму.